Кастањос има више значења:

 Општина Кастањос (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Кастањос (Кастањос, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику